Freundinnen steht für:

 Freundinnen (1958), italienischer Spielfilm von Luigi Comencini
 Freundinnen (1988), US-Filmdrama von Garry Marshall
 Ein starkes Team: Freundinnen, deutscher Fernsehfilm von Daniel Helfer (2008)
 Freundinnen – Jetzt erst recht, RTL-Serie (2018–2019)

Die Freundinnen steht für:
 Die Freundinnen (Novelle), Novelle von Friedrich Halm (1860)
 Die Freundinnen (1916), deutscher Stummfilm von Rudolf del Zopp
 Die Freundinnen (1955), italienischer Spielfilm von Michelangelo Antonioni

Siehe auch:

 Freundin (Begriffsklärung)
 Freunde (Begriffsklärung)